Il doppio del torneo di tennis Siemens Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jordan Kerr e Grant Silcock che hanno battuto in finale Brandon Coupe e Tim Crichton 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Petr Kovačka /  Pavel Kudrnáč (primo turno)
 Jordan Kerr /  Grant Silcock (Campioni)

 Brandon Coupe /  Tim Crichton (finale)
 Enzo Artoni /  Vincenzo Santopadre (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2001